Steingelia är ett släkte av insekter som beskrevs av Nassonov 1908. Steingelia ingår i familjen pärlsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Pärlsköldlöss
Steingelia